Михаи́л Кузьми́ч Луко́нин (29 октября 1918, Астраханская губерния — 4 августа 1976, Москва) — русский советский поэт, журналист, военный корреспондент.

Биография 

Родился 29 октября 1918 года в семье почтового служащего в селе Килинчи (ныне , Астраханская область). Отец умер от тифа в 1920 году. Детство провёл в селе Быковы Хутора на Волге (теперь на этом месте Волгоградское водохранилище), работал на Сталинградском тракторном заводе. Публикуется с 1935 года. В 1937 году окончил Сталинградский учительский институт, в 1938—1941 годах учился в Литературном институте.

Участник советско-финской войны 1939—1940 годов, стрелок лыжного батальона.

С сентября 1941 года повторно призван Главным Политуправлением в РККА. Во время Великой Отечественной войны военный корреспондент. 10 октября 1941 года был ранен в бою за деревню Негино. Член ВКП(б) с 1942 года.

Приказом ВС 13-й армии Брянского фронта №: 65/н от: 21.09.1942 года писатель редакции армейской газеты «Сын Родины» техник-интендант 1-го ранга Луконин М. К. награждён медалью «За боевые заслуги» за создание ряда патриотических произведений, в частности поэмы «Подвиг» (воспевающей храбрость 6 разведчиков 148-й дивизии, занявших село Приволье), также поэмы «Леонид Маркиш», стихов «Встреча», «Правосудие», «Сыну», «Красная Армия», подвигающих красноармейцев на борьбу с фашистскими захватчиками, и также за участие вместе с разведчиками в операции по ночному захвату «языка» и вынос с поля боя раненого политрука Кабина.

Приказом ВС 5-й гв. ТА №: 29 от: 15.10.1945 года старший лейтенант Луконин награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Член СП СССР с 1946 года. Секретарь правления СП СССР с 1971 года.
Умер 4 августа 1976 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 9).

Семья 
 первая жена — Галина Сокол-Луконина (впоследствии ставшая женой Евгения Евтушенко).

 вторая жена — актриса Московского драматического театра на Малой Бронной, народная артистка России Анна Васильевна Антоненко-Луконина.

Творчество 

Временами стихи Луконина напоминают о В. В. Маяковском из-за графической разбивки строк. Его любовная лирика иногда обнаруживает поэтическую силу, но ей не хватает ритма. Даже в сталинские времена хвалили скорее замыслы произведений Луконина, чем их исполнение; позднее советские критики писали об его беспомощности, недостатке концентрации и искусственной усложнённости.

Широкую известность получили строки Луконина о фронтовиках Великой Отечественной войны: «Но лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой».

Луконин М. К. против Солженицына и Сахарова 
 Луконин М. К. подписал Письмо группы советских писателей в редакцию газеты «Правда» 31 августа 1973 года о Солженицыне и Сахарове

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1948) — за поэму «Рабочий день» (1948), в которой каждый день понимается как этап в строительстве советского общества
 Государственная премия СССР (1973) — за сборник стихов «Необходимость» (1969)
 орден Ленина
 орден Трудового Красного Знамени (28.10.1967)
 медаль «За боевые заслуги» (21.09.1942)
 медаль «За оборону Москвы»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (15.10.1945)

Память 

На доме 23 по ул. Новый Арбат, в котором с 1972 по 1976 год жил Михаил Луконин, установлена мемориальная доска в его честь.

Музей-квартира писателя в Волгограде (Волгоград, ул. Маршала Чуйкова,31).
Имя писателя присвоено Волгоградскому дому литераторов.

В память о поэте названы улицы:
 в посёлке Водстрой города Волгограда.
 в Астрахани

Сочинения

Примечания

Литература 
 Денисова И. Чистый ветер тревог. (О творчестве М. Луконина). — Волгоград, 1968.
 Киреева А. Так ли живу? [О творчестве М. Луконина]. — М., 1970.
 Симонов К. О двух поэтах. // Правда, 1973, 9 марта.

Ссылки 
 Стихотворения
 
 
 Биография

Русские поэты
Писатели-соцреалисты
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Выпускники Волгоградского социально-педагогического университета